Marginální (z lat. marginalis od margo, okraj) znamená mezní, okrajový a užívá se v různých souvislostech:

V ekonomii 
 Viz marginalismus (teorie mezního užitku).

V literatuře 
 Margo znamená také vnější okraj stránky, tištěné nebo rukopisné, kam se psaly poznámky k textu čili marginálie. Při kopírování rukopisů se pak stávalo, že opisovač poznámku zahrnul do textu. 
 V přeneseném smyslu se jako marginálie označují nesoustavné poznámky k nějakému tématu nebo textu.
 Takové poznámky se v diskusi označují jako in margine nebo „na margo“.

V právu 
 Marginální rubrika – nadpis části textu právního předpisu.

V sociologii 
 Marginální skupina – okrajová, menšinová a často neplnoprávná skupina obyvatel.
 Odtud také marginalizace – vytlačování nějaké skupiny „na okraj“, snižování jejího společenského významu až po vyloučení.

Ve statistice 
 Marginální pravděpodobnost
 Marginální rozdělení
 Marginální distribuční funkce

Související články 
 Periferie